Coppa del Mondo di halfpipe – trofeo della Coppa del Mondo di freestyle
Coppa del Mondo di halfpipe – trofeo della Coppa del Mondo di snowboard